Andreas Kaplan
Turbina Kaplan
Kaplan
Mordecai Kaplan
David Kaplan
Fanni Kaplan revolucionária russa que tentou assassinar Vladimir Lenin em 1918.
Ilana Kaplan
1987 Kaplan
Robert Kaplan
Helen Kaplan
Kaplan (Luisiana)

Desambiguação